Juan, príncipe de Antioquía (1431-1457), fue el segundo hijo de Pedro de Portugal, duque de Coímbra y de la condesa Isabel de Urgel y Aragón.

Vida  
Tomó parte en la Batalla de Alfarrobeira, donde el ejército de su padre fue derrotado por el ejército real portugués.

Fue encarcelado y debía ser ejecutado. Sin embargo, debido a la intervención de su tía Isabel de Portugal, fue enviado al exilio en  Borgoña, junto con su hermano Jaime y su hermana Beatriz. Su tía Isabel reinó como la duquesa de Borgoña y fue capaz de ofrecer protección a sus sobrinos y sobrina como esposa del duque Felipe el Bueno. En 1456, Juan fue elegido caballero de la Orden del Toisón de Oro.

En 1456, Juan se casó con la futura reina Carlota de Chipre (1444-1487) en Nicosia y le fue otorgado el título de príncipe de Antioquía. Carlota era hija del rey de Chipre, Juan II de Lusiñán y era nieta por su madre de Teodoro II Paleólogo, déspota de Morea.

Fue envenenado por orden de su suegra, Helena Paleóloga y fue enterrado en Nicosia en una tumba que lleva su escudo de armas.

Escudo de armas 

Después de su matrimonio con la princesa Carlota, Juan ideó un escudo de armas, combinando: (I) el Reino de Jerusalén, (II) Portugués-Inglés ancestros de su padre, (III) el  Reino de Armenia, (IV) el Reino de Chipre, en la parte superior las armas de Lusignan.

Referencias

Bibliografía 
 Raphael de Smedt (Ed.): Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. (Kieler Werkstücke, D 3) Verlag Peter Lang, Frankfurt 2000, ISBN 3-631-36017-7, p. 135f.
 Nobreza de Portugal e Brasil, Vol. I, pages 270/1. Published by Zairol Lda., Lisbon, 1989.

Enlaces externos 

Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Casa de Avís
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro